Нуммий, нуммиум, также нуммион (, ) — латинское обозначение, название монет незначительной стоимости, часто медных или бронзовых, бывших в употреблении во времена поздней Римской империи.

История чеканки 
В 294 году во время тетрархии в употребление введена бронзовая монета ок. 20 граммов весом и 30 мм в диаметре. Её официальное название — нуммий (nummus), хотя часто нумизматы её называют «фоллис». Название nummus обычно применяется исключительно к византийским монетам V—VII веков. Это были маленькие, плохо отчеканенные монеты, весом менее 1 грамма. Они были оценены официально на 1 / 7200 золотого солидуса, но обычно их считали в 1 / 6000 или 1 / 12000.

На аверсе нуммуса чеканили профиль императора, а на реверсе — его монограмму. Хотя на нуммусах Юстиниана I (правление 527—565 лет) вместо профиля чеканили только греческую букву «A».

Этимология названия

Примечания

Литература 
   

Средневековые монеты
Монеты Древнего Рима
Византийские монеты
Бронзовые монеты